В Великобритании:
 Thou — в английском языке устаревшее местоимение.

Во Франции:
 Thou — французский термин «»: топоним и фамилия.
 «Thou» (; с 2005) — сорт пива, выпускаемый во Франции.